Herrenschneider steht für:

 Schneider, ein handwerklicher Lehrberuf der Textilverarbeitung

Herrenschneider ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Alphons Herrenschneider (1823–1899), evangelischer Pfarrer, Lokalhistoriker des Elsaß
 Johann Ludwig Alexander Herrenschneider (1760–1843), deutscher Meteorologe und Mathematiker
 Johann Samuel Herrenschneider († 1804), Professor für Mathematik
 Johannes Herrenschneider (1723–1802), protestantischer Geistlicher

Siehe auch: